Bajaj bezeichnet:
 Bajaj Auto, indischer Automobilhersteller

Bajaj ist der Familienname von
 Rahul Bajaj (1938–2022), indischer Unternehmer
 Sri Chand Bajaj (* 1934), indischer Schwimmer